A Real Academia de Ciências, Belas Letras e Nobres Artes de Córdoba (em espanhol: La Real Academia de Ciências, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba) é uma corporação de direito público de natureza essencialmente cultural, com sede em Córdova, cuja finalidade principal é fomentar os trabalhos de investigação em todos os ramos do saber e estimular a difusão pública de saberes e atividades científicas, históricas, literárias e artísticas. Foi fundada a 11 de Novembro de 1810.

Córdova (Espanha)
Academias de Letras da língua espanhola